2 grosze wzór 1923 – obiegowa moneta dwugroszowa II Rzeczypospolitej, będąca również w obiegu w Generalnym Gubernatorstwie oraz pierwszych latach powojennej Rzeczypospolitej (późniejszego PRL), wycofana 30 października 1950 r.
 2 grosze 1923 Dwukrotny rewers – próbna moneta dwugroszowa II Rzeczypospolitej
 2 grosze 1925 27/X IM 26 – dwugroszowa próbna moneta okolicznościowa II Rzeczypospolitej wybita z okazji wizyty w mennicy prezydenta Ignacego Mościckiego
 2 grosze 1949 – obiegowa moneta dwugroszowa PRL wprowadzona w wyniki reformy monetarnej z 30 października 1950 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 2 grosze wzór 1990 – pierwsza obiegowa moneta dwugroszowa III Rzeczypospolitej wprowadzona w wyniku denominacji złotego z 1 stycznia 1995 r.
 2 grosze wzór 2013 – druga obiegowa moneta dwugroszowa III Rzeczypospolitej okresu po denominacji z 1 stycznia 1995 r., wprowadzona w 2014 r.

Zobacz też 

 dwojak